El derecho de vivir en paz puede referirse a:

 «El derecho de vivir en paz», canción de Víctor Jara, lado A del sencillo El derecho de vivir en paz / Plegaria a un labrador de 1971;
 El derecho de vivir en paz, álbum de 1971 de Víctor Jara.
 El derecho de vivir en paz, revista semestral en español sobre derechos humanos editada en Latinoamérica.